Luc De Vos (professor), een Vlaams hoogleraar
 Luc De Vos (zanger), een Vlaams zanger van de band Gorki
 Luc Devos, een Vlaams pianist